L'avenue Georges-Pompidou est un odonyme se référant au président de la République française Georges Pompidou (1911-1974). Il peut désigner :

Avenue Georges-Pompidou à Lyon ;
 Avenue Georges-Pompidou à Toulouse ;
 Avenue Georges-Pompidou à Tours.

Homonymie de toponyme